Příjmení Havlena nese více různých osobností:

 Bedřich Havlena (1888–1918) – italský legionář
 František Havlena (1883–????) – český inženýr, stavitel a architekt
 Jáchym Havlena (1871–1958) – český a československý politik